IVAM steht als Abkürzung für:

 Institut Valencià d’Art Modern, Museum in Valencia, Spanien
 Interessengemeinschaft zur Verbreitung von Anwendungen der Mikrostrukturtechniken, siehe IVAM Fachverband für Mikrotechnik

Abkürzung